Dendroeremaeus är ett släkte av kvalster. Dendroeremaeus ingår i familjen Dendroeremaeidae. 

Dendroeremaeus är enda släktet i familjen Dendroeremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Dendroeremaeus